Сен-Семфор'я́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 125 км на південь від Орлеана, 31 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 56 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 129,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Семфор'ян на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Семфор'ян на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Семфор'ян на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Семфор'ян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Семфор'ян на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер